Bindi bezeichnet:
 Bindi, auf der Stirn aufgemalter oder aufgeklebter Punkt oder Schmuck. Dieser Kopfschmuck wird zumeist in der Hinduistischen Kultur nur von Frauen getragen

Bindi ist der Familienname folgender Personen:
 Clara Bindi (* 1927), italienische Schauspielerin
 Emanuele Bindi (* 1981), italienischer Radrennfahrer
 Fernando Bindi (* 1938), san-marinesischer Politiker
 Giovanni Bindi († 1750), italienischer Opernsänger (Soprankastrat)
 Rosy Bindi (* 1951), italienische Politikerin
 Umberto Bindi (1932–2002), italienischer Liedermacher (Cantautore)